Radius:
 RADIUS () — протокол AAA (Authentication, Authorization и Accounting), разработанный для передачи сведений между центральной платформой AAA и оборудованием Dial-Up доступа (NAS, Network Access Server) и системой биллинга (то есть, системой тарификации использованных ресурсов конкретным абонентом/пользователем)
 Radius  — луч,  лучевая кость.

См. также 
 Радиус